China Girl (1942), een film van Henry Hathaway
China Girl (1987), een film van Abel Ferrara
China Girl (nummer), een nummer van Iggy Pop, gecoverd door David Bowie